Biel/Bienne peut signifier plusieurs choses :
Bienne ( Biel), une ville bilingue de Suisse
Biel/Bienne, un hebdomadaire bilingue gratuit édité à Bienne
Gisèle Bienne (1946-), écrivaine
Bielle (homonymie)